Тиберий Клавдий Нерон може да се отнася за:

 Тиберий Нерон, първи съпруг на Ливия и помощник на Юлий Цезар
 Германик, римски военачалник и син на Нерон Клавдий Друз
 Тиберий Клавдий Нерон Цезар, известен като римския император Тиберий, син на Тиберий Клавдий Нерон и Ливия Друзила
 Тиберий Клавдий Нерон Цезар Друз, известен като римския император Клавдий, племенник на Тиберий и внук на Тиберий Нерон и Ливия
 Нерон Клавдий Цезар Август Германик, известен като римския император Нерон, некоректно, но често споменаван и като Тиберий Клавдий Нерон
 Тиберий Клавдий Нерон – консул през 202 г. пр.н.е.

Юлиево-Клавдиева династия